Čardak je lahko:
 lesena hiša na Balkanskem polotoku
Čardak, predel Črnomlja
Čardak, Modriča, naselje v Bosni in Hercegovini
Čardak, Zavidovići, naselje v Bosni in Hercegovini
 Čardak, Pljevlja, naselje v Črni gori
Čardak, predel Sremske Kamenice v Srbiji
Čardak, nekdanje počitniško naselje in taborišče v Deliblatski peščari, Srbija